Sony Ericsson K850i — четырёхдиапазонный мобильный телефон с камерой фирмы Sony Ericsson, официально представлен 15 июня 2007 года. Этот аппарат — модель-флагман линейки Cyber-shot, являл собой телефон с суперсовременной на то время, мощной технической начинкой и возможностями цифрового 5-мегапиксельного фотоаппарата. В модели Sony Ericsson K850i использовались, с одной стороны, строгие, классические линии корпуса и неожиданные по форме, с легким намеком на хай-тек, кнопки, с другой. Потому аппарат сложно назвать на сто процентов классическим или же выполненным в стиле изящного минимализма. Телефон Sony Ericsson K850i выпускался в трёх тонах — синем (Velvet Blue), светло-зелёном (Luminous Green) и серебристо-чёрном (Quicksilver Black). Разница цвета в канте, расположенном вокруг кнопки управления. На пластике производитель не экономил, внутренняя сторона моноблока Sony Ericsson K850i как будто «заламинирована», подобный эффект встречается в корпусах фотоаппаратов от Sony. В защите дисплея используется особо прочное минеральное стекло (оно меньше царапается, более ударостойкое). В конструкции клавиатуры, имеющей белую подсветку, (кроме классической, кнопочной раскладки) использовались возможности сенсорного управления. Сенсорными выполнялись 3 зоны экрана, на которые было вынесено управление контекстными клавишами. Данное решение позволило сократить ряд кнопок. Задняя панель выполнялась несъемной, на нижнем торце располагался стандартный Fast Port и здесь же – откидная крышка, что являлось нестандартным конструктивным решением. Под этой крышкой, имевшей фиксатор, находился разъем для SIM-карты, слот для карт памяти microSD/M2, а также крепление аккумулятора. Слот для карт памяти работает не совсем обычным образом. В отличие от стандартной возможности работать только с одной, определенного типа картой, Sony Ericsson K850i позволяет пользователю самому решать, выбрать ли M2 или microSD. Встроенный плеер по качеству работы со звуком может оправданно претендовать на сравнение с медиаплеерами Walkman, т.к. в нём используется слегка изменённый Walkman Media Player 3.0. Телефон оснащен очень мощной, 5-мегапиксельной цифровой камерой с ксеноновой вспышкой. Алгоритм управления процессом самой съемки очень похож на подобное у камер Sony T-серии. C 10 октября 2007 года появился в магазинах России. Преемник K790i/K800i.

Первый аппарат на платформе A2, что стало причиной множества недоработок в первых прошивках. В телефоне использовался процессор ARM11 с частотой 220 МГц. Производительность была сходной с предыдущими моделями Sony Ericsson, в частности с Sony Ericsson K800i.

Технические характеристики

Похожие модели 
 Sony Ericsson K800i

См. также 

 Sony Ericsson

Примечания

Ссылки 
 Технические характеристики K850i на официальном сайте
 Концерн Sony Ericsson
 Русский Клуб Sony Ericsson
 Обзор на сайте Smape.com